Суперкубок Лівану з футболу 2008  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 вересня 2008 року між чемпіоном Лівану клубом Аль-Ахед та володарем кубка Лівану клубом Аль-Мабарра.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase

2008
Ліван
Вересень 2008
2008 у ліванському спорті